Марк Александер Фрэйзер (; 29 сентября 1986, Оттава, Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник. Игрок клуба ТПС.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 2005 года был выбран в 3-м раунде под общим 84-м номером командой «Нью-Джерси Девилз».
28 августа 2009 года продлил на год двусторонний контракт с «Нью-Джерси».
29 июля 2010 года продлил контракт с «Нью-Джерси» на год, избежав рассмотрения дела в арбитраже.
27 июля 2011 Фрейзер и «Нью-Джерси» заключили новый однолетний контракт, также не прибегая к арбитражу, куда Фрейзер обратился 6 июля.

13 декабря 2011 года вместе с нападающим Родом Пелли был обменян в «Анахайм» на вратаря Тимо Пильмайера и защитника Кёртиса Фостера.

В дэдлайн 2012 года, 27 февраля, был обменян в «Торонто» на Дэйла Митчелла.
31 июля 2012 подписал новый однолетний двусторонний контракт с «Торонто».
9 мая 2013 во время 4 матча плей-офф против «Бостона» игрок «Брюинз» Милан Лучич попал шайбой в голову Фрейзеру, после чего Марк не смог продолжить игру и в оставшихся матчах плей-офф на лёд не выходил.

30 июля 2013 года Фрэйзер продлил контракт с «Торонто» на один год не дожидаясь решения зарплатного арбитража, куда он обратился по окончании сезона.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 29 сентября
Родившиеся в 1986 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»